Вермёлен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вермёлен, Инге (1985—2015) — нидерландская хоккеистка на траве, чемпионка Европы по хоккею на траве (2009).
 Вермёлен, Маттейс (настоящее имя Матеас Кристианус Францискус ван дер Мёлен; 1888—1967) — нидерландский композитор, музыкальный критик.